Le terme mismatch (de l'anglais , mal et , adapté) désigne ce qui n'est pas ou plus adapté.

En sciences
 Mismatch en psychologie évolutionniste désigne une caractéristique qui était utile à la conservation de l'espèce il y a des millions d'années mais qui n'est plus adaptée au monde d'aujourd'hui. 

 Mismatch en biologie moléculaire désigne un mésappariement, c'est-à-dire un appariement des brins d'ADN non conforme aux principes biochimiques. On parle de Mismatch repair pour désigner le système de réparation de ces mésappariements, un mécanisme très conservé dans l'ensemble du vivant.

 La mismatch negativity est une onde cérébrale observée en électro-encéphalographie lorsqu'un nouveau stimulus apparaît dans une séquence de stimuli identiques.

 Greffes Mismatch: Dans certains cas, une moindre compatibilité entre un donneur et un receveur d'organe peut être acceptée. Il s’agit alors de greffes « mismatch » où existe une différence entre donneur et receveur portant sur un ou plusieurs antigènes HLA.
 Les pertes de mismatch en électricité peuvent désigner des pertes de performance liées à des panneaux photovoltaïques.

Série 

 Miss Match, série américaine, une avocate joue les entremetteuses dans des couples.